Uppladdning, att ladda upp eller ladda, kan syfta på:
Ökad elektrisk laddningsmängd och därmed ökad elektrisk potentialskillnad mellan två objekt eller poler, antingen: 
återställande av den elektromotoriska spänningen mellan anod och katod i laddningsbart batteri (ackumulator) genom att med en batteriladdare tillföra elektrisk energi som omvandlas till elektrokemisk energi, eller 
ökande av statisk elektricitet, exempelvis potentialskillnad mellan moln och marken eller mellan två plattor i en kondensator, vilket kan förorsaka senare elektrostatisk urladdning i form av elektrisk stöt, blixt, åska eller skador
Uppladdning, att "ladda batterierna" (överförd betydelse), är en fysisk och mental förberedelse inför ansträngande mänskliga prestationer, exempelvis inom idrott. Att vara mentalt uppladdad avser att vara fylld med psykisk energi eller kraft. 
Uploading, att överföra datafiler från en lokal enhet till mer central via internet, se artiklarna filöverföring och nedladdning
Mind uploading (ung. "sinnesuppladdning" eller "hjärnuppladdning"), se transhumanism, en hypotetisk framtida teknik för att åstadkomma utökad livslängd och stark artificiell intelligens genom att skanna och ladda upp informationstillståndet i en persons hjärna till en superdator eller annat artificiellt neuralt nätverk, och emulera hjärnans tankeprocesser (whole brain emulation).

Antonymer
 Nedladdning
 Urladdning

Källor